Název Zhořec má více sídel:

 Zhořec (Bezdružice) – vesnice spadající pod město Bezdružice v okrese Tachov
 Zhořec (Manětín) – vesnice spadající pod město Manětín v okrese Plzeň-sever
 Zhořec (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Frankův Zhořec – část obce Stránecká Zhoř v okrese Žďár nad Sázavou
 Zadní Zhořec – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Podobné názvy 
 Zhoř
 Zhořelec

Externí odkazy